Кувалат — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 298 км по левому берегу реки Большой Ик. Длина реки составляет 29 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Ик. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000612112200005736.

Примечания 

Притоки Большого Ика (притока Сакмары)
Реки Зилаирского района